Колодня
 Колодня — река в Новгородской и Вологодской областях России;
 Колодня — река в Смоленской области России;
 Колодня — река в Тульской области России.